Ein Pueblo Mágico („Magischer Ort“) ist eine Ortschaft in Mexiko, die wegen ihres typischen und gepflegten Charakters als besonders sehenswert ausgezeichnet wurde. Die meisten befinden sich im zentralmexikanischen Hochland und präsentieren kolonialzeitliche Architektur.

Die Auszeichnung

Organisation 
Die Auszeichnung Pueblo Mágico wird vom SECTUR (Sekretariat für Tourismus in Mexiko) seit dem Jahr 2001 verliehen. Das Programm Pueblos Mágicos in Mexiko war ursprünglich eine Strategie, um das historische Mexiko zu erhalten und eine touristische Infrastruktur zu errichten bzw. auszubauen. Es wird den ausgezeichneten Orten zudem Hilfestellung bei der Werbung und Modernisierung gegeben. Heute wird das Programm vor allem dazu benutzt, kleinen unbekannteren Ortschaften zu größerer touristischer Bekanntheit zu verhelfen. So sind die meisten Ortschaften, die als Pueblo Mágico ausgezeichnet sind, nicht besonders groß, aber nicht minder sehenswert. Ende des Jahres 2014 durften sich 83 Ortschaften Pueblo Mágico nennen; im Jahr 2015 sind 28 Orte hinzugekommen und im Jahr 2018 nochmals 10.

Kriterien 
Die Minimalanforderungen an den Ort für eine Auszeichnung sind:
 geographische Nähe zu bedeutsamen touristischen Zielen oder großen Städten
 eine ausreichend gute Verkehrsanbindung
 eine religiöse oder historische Bedeutung
 die Bereitschaft der Stadtverwaltung und der Bevölkerung am Programm teilzunehmen

Liste

Ehemalige

Weblinks 

 Pueblos Magicos nach Bundesstaaten
 Pueblos Magicos nach Region
 VisitMexico

Geographie (Mexiko)